Pinta (software), een tekenprogramma
Pinta (schip, 1441)
Pinta (eiland)
Pinta (infectieziekte)